Kronstadt-Klasse (bzw. Kronshtadt-Klasse), benannt nach Kronstadt (Russland), ist die Bezeichnung für mehrere sowjetische bzw. russische Schiffsklassen:

 Projekt 69, nicht fertiggestellte Schlachtkreuzer von 1939 
 Projekt 122bis, U-Jagd-Boot-Klasse von 1947
 Projekt 1134A Berkut A, aufgrund des Typschiffs Kronstadt, offizieller Codename Kresta-II-Klasse, Lenkwaffenkreuzerklasse von 1969